Tuccimei – famiglia nobile originaria di Sezze e trasferita a Roma nel XVIII secolo

Persone 
 Cesare Tuccimei – ingegnere idraulico italiano
 Filippo Tuccimei – membro del quintetto a cappella Alti & Bassi
 Giuseppe Augusto Tuccimei – scienziato italiano del XIX secolo
 Pino Tuccimei – produttore discografico italiano